Либкнехта, имени Либкнехта — хутор в Николаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Барановского сельского поселения. Население  чел. (), национальное большинство — 44 % (2002) — казахи.

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1005-ОД хутор вошёл в состав образованного Барановского сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке региона, по левобережью Волгоградского водохранилища, в пределах степной зоны Низкого Заволжья.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Либкнехтовская.

Абсолютная высота 26 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 24 человек мужчин — 14, женщин — 10 (58,3 и 41,7 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
казахи составляли 44 %, чеченцы 29 % от общей численности населения в 54 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Ведется газификация хутора. Строительство газопровода в х. Либкнехта включено в областную целевую программу «Газификация Волгоградской области на 2013—2017 годы»

Транспорт 
стоит на автодороге муниципального значения. Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Объекты, названные в честь Карла Либкнехта
Населённые пункты Николаевского района (Волгоградская область)